Pamela puede referirse a:

Persona 

 Pamela C. Rasmussen, ornitóloga estadounidense.
 Pamela Cavieres, artista visual chilena.
 Pamela Cortés, cantante ecuatoriana.
 Pamela Courson, pareja sentimental de Jim Morrison.
 Pamela Díaz, modelo y animadora chilena.
 Pamela David, modelo y conductora de televisión argentina.
 Pamela Faber, lingüista hispano-estadounidense.
 Pamela Hodar, presentadora de televisión chilena.
 Pamela Hurtado, ingeniera ambiental peruana.
 Pamela Jiles, periodista chilena.
 Pamela Lyndon Travers, escritora, actriz y periodista australiana.
 Pamela Rabe, actriz canadiense.
 Pamela Radcliff, historiadora estadounidense.
 Pamela Stephenson, psicóloga y escritora neozelandesa.
 Pamela Tajonar, futbolista mexicana.

Además 
 Pamela, sombrero de ala muy ancha utilizados por las mujeres.
 Pamela, película mexicana de 2008.
 Pamela, novela epistolar escrita por Samuel Richardson.
 Perrhybris pamela, especie de mariposa, de la familia de las piérides.
 Pamela, canción de a banda Toto

Nombres con origen incierto
Nombres femeninos